{{Боевое искусство
| Имя = Томики-рю
| Оригинал имени =昭道館合気道
| Фото =Logo shodokan.gif
| Ширина =250px
| Подпись =Символ Томики-рю
| Девиз = Кэндзи Томики: ...
| Название = Shodokan Aikido
| Другие названия = Сёдокан айкидо| Страна = Япония
| Дата основания =
| Основатель = Кэндзи Томики'(15 марта 1900 — 25 декабря 1979)
| Глава школы = 
| Предшественники = айкидо, дзюдо
| Потомки = 
| Организации = Shodokan Aikido, Japan Aikido Association (JAA)
| Последователи = 
}}
Томики-рю (, ) — школа спортивного айкидо, созданная Кэндзи Томики.

 История 
Учителями Кэндзи Томики, создателя данного стиля, были основатели айкидо — Морихэй Уэсиба и дзюдо — Дзигоро Кано, что повлияло на сложение системы, по сути ставшей синтезом айкидо и дзюдо. Основная идея Томики-сэнсэя, приведшая к созданию школы — применение техники айки-дзюцу (использовать инерцию противника) на дальней дистанции, и технику дзюдо (захваты, болевые приемы и прочее) на ближней. (Однако использование дзюдо идет в соответствии не с принципами дзюдо, но айки-дзюцу, где главным является «тай-сабаки» (повороты тела) при атаке противника ножом или конечностью).

В 1940 г. Томики создал новое ката самозащиты, которое было включено в Кодокан дзюдо (Госиндзюцу-но-ката). В 1960 г. Томики объявил официально о создании собственного стиля.

 Характеристики 
Определяющим отличием от классического айкидо является большая жёсткость стиля, пришедшая из дзюдо и связанная с тем, что Кэндзи Томики принадлежал к довоенному поколению учеников Уэсибы, воспринявшему его идеи ещё до того, как О-Сэнсэй стал «смягчать» изобретённое им айкидо, ведя его по пути мира и гармонии.

Отличительными особенностями Томики-рю являются:
 наличие спортивного аспекта (в том числе спортивных чемпионатов), игнорируемого в обычном айкидо
 Томики-рю является не только системой защиты, но также и системой нападения, что неприемлемо для классического айкидо
 преподавание по системе, сходной с дзюдо (это связано с тем, что Кэндзи Томики начинал своё приобщение к боевым искусствам без оружия с Кодокан Дзюдо).
 большее внимание в работе с оружием (в том числе работа с мечом по традиционной школе Касима Син-рю);
 Томики-сэнсэй первым в мире стал использовать на тренировках резиновые ножи вместо деревянных

 Главы школы — Japan Aikido Association (JAA) 
 Кэндзи Томики (до 1979) - первый президент JAA.
 Хидэо Оба (Hideo Ohba) (1979-1986) - второй президент JAA.
  Фусае Томики (Fusae Tomiki) (1986-2002) - третий президент JAA.
 Масако Томики (Masako Tomiki) (2002 - настоящее время) - четвертый президент JAA.Главные инструкторы:''
 Тэцуро Нарияма (Tetsuro Nariyama) - 9-й дан, главный инструктор Японской студенческой ассоциации айкидо (исследовательский центр Нихон Будокан), глава Федерации Сёдокан Айкидо (Shodokan Aikido Federation)
 Фумиаки Сисида (Fumiaki Shishida, в Токио) - 8-й дан.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Japan Aikido Association (JAA) Homepage

Видео 
 
 
 
 

Дзюдо
Айкидо
Боевые искусства по алфавиту